Zirona Piccola kan avse:

Drvenik Mali – det italienska namnet för ön Drvenik Mali i Kroatien 
Drvenik Mali (ort) – det italienska namnet för orten Drvenik Mali i Kroatien